Илирик може бити: 
Провинција Илирик
Префектура Илирик
Дијецеза Панонија, од 395. позната као дијецеза Илирик

Види још
Илирикум (вишезначна одредница)